Stephen Palfrey Webb (20 de março de 1804 — 29 de setembro de 1879) foi um político dos Estados Unidos. Foi o terceiro prefeito de Salem, Massachusetts, entre 1842 a 1845, e foi o sexto prefeito de São Francisco entre 1854 a 1855.

Prefeitos de São Francisco (Califórnia)
Políticos da Califórnia
Políticos do Massachusetts